Földrajz
 Angora város, Minnesota állam, USA
 Angora kisázsiai, örmény rítusú keresztény püspökség
 Angora (Philadelphia), Philadelphia városrésze

Állattenyésztés
 Angórakecske
 Angóranyúl
 Angóra gyapjú
 Török angóramacska, macskafajta